Mit Grünzeug ist gemeint:

 umgangssprachliche Bezeichnung für den grünen Kampfanzug, seit der allgemeinen Einführung des Flecktarns außer Gebrauch gekommen
 scherzhafte oder oftmals abschätzige Bezeichnung für Pflanzen oder Gemüse

grünzeug (Gartensendung) ist eine Fernsehsendung des SWR

Siehe auch